Tormo est un patronyme hispanique porté notamment par :

 Cristina García-Orcoyen Tormo (1948-), femme politique espagnole ;
 Elías Tormo (1869-1957), critique littéraire, critique d'art, juriste, historien, archéologue et homme politique espagnol ;
 Ricardo Tormo (1952-1998), pilote de moto valencien ;
 Sara Sorribes Tormo (1996-), joueuse de tennis espagnole.

Patronyme hispanique